Вихрево — название населённых пунктов в России:
 Вихрево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Вихрево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.